Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 63 dans le monde.

 Route fédérale 63 en Allemagne
 Route 63 en Alberta, Canada
 Route 63 en Ontario, Canada
 Route 63 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 63 aux États-Unis
 Route européenne 63 en Finlande
 Route principale 63 en Finlande
 Route départementale 63 dans l'Essonne, France
 Route 63 en Islande
 Route I/63 en Slovaquie
  dans certains pays